Anema — рід грибів родини Lichinaceae. Назва вперше опублікована 1885 року.

Класифікація 
До роду Anema відносять 26 видів:

Примітки 

Роди грибів